Stier steht für:
 Stier, männliches, unkastriertes Hausrind
 Stier, männliches Wildrind
 Stier (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stier (Einheit), belgisches Volumenmaß
 Stier (Mythologie), mythologisches Wesen
 Stier (König), vermeintlicher altägyptischer Pharao
 Stier (Roman), Roman des deutschen Schriftstellers Ralf Rothmann
 Stier (Sternbild), Sternbild
 Stier (Tierkreiszeichen), Tierkreiszeichen
 Stier (Wappentier), Wappentier
 Stier (Schiff, 1936), Hilfskreuzer der deutschen Kriegsmarine
 Osborne-Stier, Plakatwand
 Stier, verschiedene Traktorenmodelle der Firma Nordtrak

Siehe auch:

 Salzburger Stier
 Stiehr
 Stiers
 Steer